Hiller är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur Hiller
 Ferdinand Hiller (1811–1885), tysk tonsättare och pianist
 Fredrik Hiller
 Friedrich Adam Hiller
 Johann Adam Hiller (1728–1804), tysk tonsättare
 Jonas Hiller
 Nicolaus Olai Hiller
 Philipp Friedrich Hiller (1699–1769), tysk psalmdiktare
 Susan Hiller
 Wendy Hiller

Efternamn